De 30 kilometer vrije stijl (massastart) voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 22 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioene was de Poolse Justyna Kowalczyk, in 2010 werd de 30 kilometer afgewerkt in de klassieke stijl.

De deelneemsters gingen gelijktijdig van start. De startvolgorde was afhankelijk van de positie in het wereldbekerklassement. Gedurende de wedstrijd mochten de deelneemsters driemaal een pitstop maken, waarbij de ski's konden worden gewisseld.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen 30 km vrije stijl